In het seizoen 2006 bestaat de Kakkonen uit drie divisies van ieder 14 clubs.

Eindstanden
Zie het artikel competitievoetbal in Finland voor oudere eindstanden van de Veikkausliiga, de Ykkönen en de Kakkonen.

Finse voetbalcompetitie